Landgericht Friedberg bezeichnet
 ein von 1821 bis 1879 bestehendes Untergericht im Großherzogtum Hessen, siehe Landgericht Friedberg (Hessen)
 eine bis 1862 existierende Verwaltungseinheit bzw. ein bis 1879 bestehendes Untergericht im Königreich Bayern, siehe Landgericht Friedberg (Bayern)